Campionato mondiale Endurance – nome attribuito dalla FISA al Campionato del mondo sportprototipi (automobilismo) dal 1981 al 1985
Campionato mondiale Endurance – nome con cui ci si riferisce al Campionato del mondo endurance (FIA World Endurance Championship, WEC)
Campionato mondiale Endurance – campionato motociclistico.